Французская Лига 1 сезона 2016/17 — 79-й сезон чемпионата Франции по футболу с момента его основания. «Пари Сен-Жермен» не смог защитить титул чемпиона. Сезон начался 12 августа 2016 года и закончился 20 мая 2017 года. В турнире приняли участие 20 команд.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Реймс», «Газелек» и «Труа». Их заменили «Нанси», «Дижон» и «Мец», занявшие соответственно 1-е, 2-е и 3-е места в Лиге 2 2015/16.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Стыковые матчи 
Занявший 18-е место «Лорьян» играл с третьей командой Лиги 2 «Труа». Проиграв по сумме двух матчей со счётом 1:2, «Лорьян» уступил «Труа» место в Лиге 1 следующего сезона.

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 

2016/2017
Спорт во Франции в 2016 году
Спорт во Франции в 2017 году
Франция